Beelitz (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Beelitz (Saksen-Anhalt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt